Ива́н Крыло́в: Крылов, Иван Андреевич (1769—1844) — русский писатель-баснописец, издатель. 
 Крылов, Иван Захарович (1816—1869) — русский писатель. 
 Крылов, Иван Иванович (1860—1936) — русский живописец, театральный художник. 
 Крылов, Иван Иванович (1859—1915) — русский купец, благотворитель.
 Крылов, Иван Филиппович (1906—1996) — советский (российский) криминалист, доктор юридических наук.